Perruzzini ist der Nachname von:

 Antonio Francesco Peruzzini (1643 oder 1646–1724), italienischer Maler
 Domenico Peruzzini (1601–1671), italienischer Maler und Kupferstecher